Hagrain ist der Ortsname von

 Hagrain (Landshut), Ortsteil der kreisfreien Stadt Landshut, Bayern
 Hagrain (Rottach-Egern), Ortsteil der Gemeinde Rottach-Egern, Landkreis Miesbach, Bayern